Ошупе () — топоним в Латвии:

 Ошупе — населённый пункт в Ошупской волости Мадонского края.
 Ошупе — бывшее название населённого пункта Нейкшаны в Кеповской волости Дагдского края.